Vänsterdemokraterna kan syfta på:

Vänsterdemokraterna (Italien) –  ett socialdemokratiskt politiskt parti i Italien, grundat 1998 (Democratici di Sinistra)
Vänsterdemokraterna (Sverige) – en förening och ett försök att starta ett rikstäckande politiskt parti i Sverige, bildat 2006 och ombildad till förening 2007 numera vilande
Vänsterdemokraterna (Polen) – ett politiskt parti i Polen bildat 2006